Juggernaut (Marvel), een stripfiguur
 Patrick van Kerckhoven, een Nederlandse dj die werkte onder de naam Juggernaut
 Juggernaut (bigband), een Amerikaanse bigband
 films:
 Juggernaut (1936) van Henry Edwards met Boris Karloff
 Juggernaut (1974), een rampenfilm van Richard Lester
 Juggernaut (2017) van Daniel DiMarco
 muziekalbums:
 Juggernaut (zZz)
 Juggernaut (Think of One)